Addario – variante del nome proprio di persona Dario
Lynsey Addario – fotoreporter statunitense

Pagine correlate
D'Addario